Jakob Milovanovič, slovenski hokejist, * 18. marec 1984, Kranj.

Milovanovič je kariero začel pri klubu HK Triglav Kranj v sezoni 2000/01, igral za klube HC Grenoble v francoski ligi, SG Pontebba v italijanski ligi in MsHK Žilina v slovaški ligi, v sezoni 2012/13 pa je bil član kluba HC Briançon, za katerega je bil igral že med sezonama 2005/06 in 2008/09. Sezono 2013/14 je začel pri klubu KTH Krynica, novembra 2013 pa je prestopil v KH Sanok, oba v poljski ligi. V začetku februarja je prestopil v klub Herning IK, ki igra v danski ligi. Pred začetkom sezone 2014/15 se je vrnil v HC Grenoble, konec decembra 2014 pa po štirih letih v slovaški klub MsHK Žilina.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, od tega dveh v elitni diviziji. Na svetovnih prvenstvih je odigral štirinajst tekem, na katerih je dosegel dva gola in tri podaje.

Pregled kariere

|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 7
| 6
| 13
|
| 24
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 20
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 0
| 4
| 4
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 14
| 5
| 6
| 11
|
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 15
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 4
| 7
| 11
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 05/06
|
| 25
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 06/07
|
| 26
| 2
| 11
| 13
|
| 32
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 41
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 07/08
|
| 23
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 18
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 08/09
|
| 25
| 7
| 10
| 17
|
| 38
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 09/10
|
| 22
| 3
| 4
| 7
|
| 20
|
| 9
| 0
| 5
| 5
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MsHK Žilina
| Slovaška liga
| 10/11
|
| 46
| 4
| 5
| 9
|
| 79
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 11/12
|
| 38
| 2
| 7
| 9
|
| 43
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 360
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 434
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 141
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti MsHK Žilina
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti KTH Krynica
Hokejisti KH Sanok
Hokejisti Herning IK
Kranjski športniki